Pacatuba peut désigner :
 Pacatuba, une ville de l'État du Ceará au Brésil ;
 Pacatuba, une ville de l'État du Sergipe au Brésil.